Джип ():
 Джип — автомобиль повышенной проходимости.
 Jeep — марка автомобиля
 Willys MB Jeep
 Jeep CJ
 Jeep Wrangler
 Curtiss-Wright AT-9 Jeep (:en:Curtiss-Wright AT-9)
 Джип Свенсон
 Just Enough Education to Perform (J.E.E.P.)
 Джип (Jeeep; род. 1974) — российский андеграундный рэп-исполнитель.